Mimaki (jap. ) bezeichnet:
 ein ehemaliges Dorf in der Präfektur Kyōto: Mimaki (Kyōto) (aufgegangen in Kumiyama (Kyōto))
 ein Lehen mit Sitz in dieser: Mimaki (Han)